Meadows (engl. für „Wiesen“, „(Fluss)-Auen“) bezeichnet

 eine Wikingersiedlung in Neufundland, L’Anse aux Meadows 
 einen Reitstall, Spruce Meadows
 ein britischer Motorenhersteller, siehe Henry Meadows

Ort in Kanada:
 Meadows (Newfoundland and Labrador)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meadows (Arkansas)
 Meadows (Idaho)
 Meadows (Illinois)
 Meadows (Maryland)
 Meadows (North Carolina)
 Meadows Crossroads (Alabama)
 Meadows Mill (Alabama)
 Meadows Place (Texas)
 Meadows Terrace (New Jersey)
 Alpine Meadows (Kalifornien), Wintersportsgebiet
 Princeton Meadows (New Jersey)

Park:
 Flushing-Meadows-Park (New York)

Personen:
 Audrey Meadows (eigtl. Audrey Cotter; 1922–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Bernard Meadows (1915–2005), englischer Bildhauer
 Catherine Meadows, US-amerikanische Mathematikerin und Kryptologin
 Clarence W. Meadows (1904–1961), US-amerikanischer Politiker (West Virginia)
 Darryl Meadows (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dennis L. Meadows (* 1942), US-amerikanischer Ökonom
 Donella Meadows (1941–2001), US-amerikanische Umweltwissenschaftlerin und Autorin
 Earle Meadows (1913–1992), US-amerikanischer Leichtathlet
 Frederick Meadows (1886–1975), kanadischer Mittel- und Langstreckenläufer 
 Jayne Meadows (1919–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Jenny Meadows (* 1981), britische Mittelstreckenläuferin
 John Meadows (* 1949), englischer Rugby-Union-Spieler
 Julie Meadows (* 1974), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Kristen Meadows (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Meadows (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Michael Meadows (* 1987), britischer Automobilrennfahrer
 Michelle Meadows (* 1981), schwedische Schauspielerin
 Paula Meadows, Pseudonym von Lynn Paula Russell (* 1949), englische Schauspielerin und Künstlerin
 Ron Meadows (* 1964), britischer Mechaniker und Manager; Sportdirektor bei Mercedes Grand Prix
 Ronald Meadows (1931–1985), australischer Rugby-Union-Spieler
 Shane Meadows (* 1972), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Tim Meadows (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker

Siehe auch:
 Meadows Township
 Meadow